Pola Bełtowska (ur. 12 listopada 2006) – polska skoczkini narciarska i kombinatorka norweska. W pierwszej z tych dyscyplin srebrna medalistka zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużyn mieszanych (2023), uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2022).

Skoki narciarskie uprawia również jej siostra, Marcelina Bełtowska.

Przebieg kariery 
Bez większych sukcesów startowała w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci i zawodach FIS Youth Cup. W lipcu 2021 w Otepää zadebiutowała w FIS Cupie, plasując się na 16. i 18. miejscu. W tym samym miesiącu w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym – w pierwszym starcie była 33., a w drugim 30., tym samym pierwszy raz punktując w zawodach tej rangi. W marcu 2022 w Zakopanem wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym była 41., a w rywalizacji drużynowej 8.

W styczniu 2023 w Planicy wzięła udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w konkursie indywidualnym była 10., w rywalizacji drużynowej 4., a w zmaganiach drużyn mieszanych zdobyła srebrny medal. Podczas tej samej imprezy wystąpiła również w kombinacji norweskiej, zajmując 5. lokatę w sztafecie mieszanej (Gundersen HS102/4x3,3 km).

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Kombinacja norweska

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Drużynowo

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Polscy kombinatorzy norwescy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Urodzeni w 2006